Gravelotte ist der Name von
 Gravelotte, eine französische Gemeinde. Schauplatz der Schlacht bei Gravelotte
 Gravelotte (Südafrika), ein südafrikanischer Bergbauort in der Provinz Limpopo
 ein Ortsteil der Gemeinde Meesiger im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

 Gravelotte Mines, ein südafrikanisches Gold- und Silberbergwerk bei Benoni in der Provinz Gauteng

Gravelotte ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène-Henri Gravelotte (1876–1939), französischer Fechter